Kollmitzberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Kollmitzberg (Gemeinde Ardagger), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Kollmitzberg (Waldviertel) 600 m, Berg bei Raabs an der Thaya, Niederösterreich
 Kollmitzberg (Mostviertel) 469 m, Berg bei Ardagger, Niederösterreich

siehe auch:
 Pfarrkirche Kollmitzberg